Kößl heißen:
 Kößl (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich

 Günter Kößl (* 1950), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Kössel